Aceasta este o listă a celor mai mari orașe din Republica Populară Chineză.

Listă de orașe 
Feluri de orașe

Orașe redenumite

Orașe contopite

Republica Chineză (1912-1949)
Notă: toate numele sunt transliterate cu pinyin 
Fu (府) orașe

Shi (市) orașe

Imperial China (618-1911)
Note: all names are transliterated in pinyin. 
Before 1921 all cities in China are classified as Fǔ (; urban prefecture) means an office or a command institution.

Tang (618–907)
(1st) Province-level division: "Circuit" (, dào)
Total: 9 orașe

Song (960–1279)
(1st) Province-level division: "Circuit" (, lù)
Total: 45 cities
Northern Song (960–1127)

Southern Song (1127–1279)

Liao (907–1125)
(1st) Province-level division: "Circuit" (, dào)
Total: 13 cities

Jin (1115–1234)
(1st) Province-level division: "Circuit" (, lù)
Total: 30 cities

Western Xia (1038–1227)
(1st) Province-level division: "Prefecture" (; zhōu)
Total: 4 cities

Yuan (1271–1368)
(1st) diviziune de nivel provinciar: "Provincie" (, ; xíngzhōngshūshěng)
Total: 30 cities

Ming (1368–1644)
(1st) Province-level division: "Province" (; shěng)
Total: 183 de orașe

Qing (1644–1912)
(1st) Province-level division: "Province" (; shěng)
Total: 218 orașe 

China
Orașe
 Lista